Metatarsus steht für:
 den Mittelfuß bei Wirbeltieren (einschließlich des Menschen), siehe Fuß#Allgemeines und Mittelfußknochen
 das Fersenglied von Gliederfüßern, siehe Tarsus (Gliederfüßer)